Oster ist ein geographischer Name:

Gewässer:
 Oster (Blies), linker Zufluss der Blies in Wiebelskirchen, Stadt Neunkirchen, Landkreis Neunkirchen, Saarland
 Oster (Desna), Nebenfluss der Desna, Ukraine

Orte:
 Oster (Ochtrup), Bauernschaft der Stadt Ochtrup, Kreis Steinfurt, Nordrhein-Westfalen
 Oster (Ukraine), Siedlung in der Oblast Tschernihiw, Ukraine

Oster ist der Familienname folgender Personen:
 Achim Oster (1914–1983), deutscher Militär und Geheimdienstchef
 Al Oster (1924–2017), kanadischer Folk- und Rockabillysänger
 Benedikt Oster (* 1988), deutscher Politiker (SPD), MdL
 Emily Oster (* 1980), US-amerikanische Wirtschaftswissenschaftlerin und Hochschullehrerin
 Ernst Oster (1908–1977), deutscher Musiktheoretiker, tätig in den USA nach Emigration in der NS-Zeit 
 George Oster (1940–2018), US-amerikanischer Biophysiker
 Hans Oster (1887–1945), deutscher General und Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus
 Harry Oster (1923–2001), US-amerikanischer Musikethnologe
 Heinrich Oster (1878–1954), deutscher Chemiker, Vorstand bei der BASF und I.G. Farben
 Jennifer Oster (* 1986), deutsche Fußballspielerin
 John Oster (* 1978), walisischer Fußballspieler
 Josef Oster (* 1971), deutscher Politiker (CDU), MdB
 Karl Oster (1874–1954), MdL Württemberg
 Kurt Oster (1909–1988), US-amerikanischer Kardiologe und Physiologe deutscher Abstammung
 Marcel Oster (* 1989), deutscher Rennrodler
 Maria Oster (1916–2005), österreichische Schriftstellerin 
 Patricia Oster-Stierle (* 1956), deutsche Romanistin und Vergleichende Literaturwissenschaftlerin 
 Peter Oster (* 1946), deutscher Geriater
 Peter Franz Oster (1772–1841), Landrat im Altkreis Cochem
 Philipp Oster (* 2000), deutscher Volleyballspieler
 Pierre Oster (1933–2020), französischer Romanist und Dichter
 Rainer Oster (* 1966), deutscher Organist und Ensembleleiter
 Sharon Oster (1948–2022), US-amerikanische Wirtschaftswissenschaftlerin und Hochschullehrerin
 Sophia Oster (* 1993), deutsche Jazzmusikerin
 Stefan Oster (* 1965), deutscher Ordensgeistlicher und Bischof von Passau
 Ulla Oster (* 1956), deutsche Jazzmusikerin
 Uwe A. Oster (* 1964), deutscher Historiker und Publizist

Siehe auch:
 Ostern (Begriffsklärung)